«Remnants» — тринадцятий студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 28 жовтня 2016.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми RCA Records
Альбоми Sony Music
Англомовні музичні альбоми